Дама Маргарет Дрэббл, леди Холройд, (; род. 5 июня 1939 года) — английская , драматург.

Биография 
Дрэббл родилась 5 июня 1939 в Шеффилде, в семье адвоката и учительницы. В 1960 году с отличием окончила Ньюнем-колледж Кембриджского университета, получив диплом бакалавра искусств. Была замужем за актёром Клайвом Свифтом () с 1960 по 1975 годы. У них родилось трое детей: сын Джо () известный телеведущий, автор программы Gardeners' World телеканала BBC, сын Адам (), учёный, и дочь Ребекка. В 1982 году Маргарет Дрэббл вышла замуж за сэра Майкла Холройда (), известного британского биографа.

Её старшая сестра — известная писательница Антония С. Байетт.

Творчество 
В общей сложности писательница опубликовала около 17 произведений. Ранние произведения публиковались издательством Weidenfeld & Nicolson (1963—1987). Третий роман писательницы, «Millstone» принёс ей известность и литературную премию John Llewellyn Rhys Prize в 1966 году. В 1967 году Дрэббл получила литературную премию Джеймса Тейта Блэка за роман Мой золотой Иерусалим.

Помимо романов, Маргарет Дрэббл пишет пьесы, рассказы, а также киносценарии. Ей принадлежит авторство документальной книги A Writer’s Britain: Landscape and Literature, а также биографий Арнольда Беннетта и Энгуса Уилсона ().

Произведения 
 1963 — Вольер для птиц
 1964 — Один летний сезон
 1965 — Спасибо вам большое
 1967 — Мой золотой Иерусалим (рус. пер. 2000)
 1969 — The Waterfall
 1972 — The Needle’s Eye
 1975 — The Realms of Gold
 1977 — The Ice Age
 1980 — The Middle Ground
 1980 — Hassan’s Tower
 1987 — The Radiant Way
 1989 — A Natural Curiosity
 1991 — The Gates of Ivory
 1996 — The Witch of Exmoor
 2001 — The Peppered Moth
 2002 — The Seven Sisters
 2004 — The Red Queen
 2006 — The Sea Lady
 Путеводитель по английской литературе. Под ред. М. Дрэббл и Дж. Стрингер. Пер. с англ. М.: ОАО Издательство "Радуга", 2003. 928 с.

Примечания

Ссылки 
 
 

Драматурги Великобритании
Английские писательницы XX века
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Ньюнэм-колледжа (Кембридж)
Лауреаты мемориальной премии Джеймса Тейта Блэка